Рід налічує 3 види риб родини цихлові.

Види 

 Trematocranus labifer (Trewavas 1935)
 Trematocranus microstoma Trewavas 1935
 Trematocranus placodon (Regan 1922)

Переглянуті (старі) назви 

 Trematocranus auditor див. Aulonocara auditor (Trewavas 1935)
 Trematocranus brevirostris див. Aulonocara brevirostre (Trewavas 1935)
 Trematocranus jacobfreibergi див. Aulonocara jacobfreibergi (Johnson 1974)
 Trematocranus peterdaviesi див. Alticorpus peterdaviesi (Burgess & Axelrod 1973)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae